Villa Serbelloni è il nome di due ville presenti in Italia:

 Villa Serbelloni – villa a Bellagio
 Grand Hotel Villa Serbelloni – albergo a Bellagio